Knittelfeld (district), een district in Oostenrijk
 Knittelfeld (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district